A Bács-Kiskun megyei másodosztály a megyében zajló bajnokságok második osztálya, országos szinten ötödosztálynak felel meg. A bajnokságot az MLSZ megyei igazgatósága írja ki, a küzdelmek két csoportban (északi és déli) folynak. A bajnokok a Megye I-ben folytathatják, míg az utolsó két-három csapat kiesik a Megye III-ba.

Csapatok 2016/2017 
2015/2016-ban az alábbi csapatok szerepelnek a bajnokság két csoportjában:

Északi csoport 
 Szabadszállási SE
 Kiskunmajsa FC
 Helvécia SE
 Hetényegyházi SC
 Izsáki Sárfehér SE
 Jakabszállás KSE
 Sunplast Kerekegyházi SE
 Kiskunfélegyházi HTK II.
 Kiskunfélegyházi Vasutas SK
 Lakiteleki TE
 Nyárlőrinci LSC
 Pálmonostora SE
 Tiszaalpári SE
 Duna Aszfalt TVSE II.
 Városföld SE

Déli csoport 
 Bácsborsódi SK
 Bajaszentistváni SK
 Borotai SE
 Csávolyi SK
 Dusnok KSE
 Érsekcsanád KSKE
 Felsőszentiván SK
 Hajós FC
 Híd SC
 Katymár SE
 Kelebia KNSK
 Mélykúti SE
 Nemesnádudvar KSE
 Sükösd SC
 Dunagyöngye SK Szeremle
 Tompai SE

Végeredmény 2014/2015

Északi csoport (felnőtt)

Déli csoport (felnőtt)

Jegyzetek

További információk 
 A Bács-Kiskun megyei foci hivatalos honlapja

Bacskiskun 2